

Административно-территориальное деление Казахской ССР и современного Казахстана

Северный, Центральный и Восточный Казахстан

Западный и Южный Казахстан 

Население на 1 января 1987 года.

Административное деление Казахстана
История Казахстана
История административно-территориального деления Казахстана